Nanggung (Kopo), een plaats in Indonesië
Nanggung (Nanggung), een plaats in Indonesië
Nanggung (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing